

Geografia
 Great Shelford – villaggio e parrocchia civile della contea del Cambridgeshire, Inghilterra
 Little Shelford – villaggio e parrocchia civile della contea del Cambridgeshire, Inghilterra

Persone
 Exia Shelford, coniugata Edwards (1975) – rugbista e allenatrice di rugby a 15 neozelandese
 Victor Ernest Shelford (1877-1968) – zoologo ed ecologo statunitense
 Wayne Thomas "Buck" Shelford (1957) – ex rugbista allenatore di rugby a 15 neozelandese

Pagine correlate
 Shalford